Hell's Kitchen - Iadul Bucătarilor este varianta românească a competiției de gătit americane, creată de celebrul bucătar, Gordon Ramsay. Primul sezon a luat startul pe 22 septembrie 2014, și este difuzat pe postul român de televiziune, Antena 1. Jurații emisiunii sunt Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, iar prezentatorul show-ului este Virgil Mănescu. 

Câștigătorul primului sezon a fost anunțat pe data de 22 decembrie 2014, acesta fiind Octavian Oprea.

Format

Personal
Virgil Mănescu este maitre d', în timp ce Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu sunt jurații emisiunii. 

Fiecare echipa are, de asemenea, un „sous-chef”, care oferă servicii ehipei pe care o reprezintă. Cei doi „sous-chef” sunt Mariana "Mimi" Nicolae (pentru echipa roșie) și Alexandru "D'Artagnan" Petricean (pentru echipa albastră).

Maitre d' 
 Virgil Mănescu

Head Chefs 
 Cătălin Scărlătescu
 Sorin Bontea
 Florin Dumitrescu

Sous Chefs

Echipa albastră 
 Alexandru "D'Artagnan" Petricean

Echipa roșie 
 Mariana "Mimi" Nicolae

Sezonul 1
Primul sezon a luat startul pe 22 septembrie 2014, și este difuzat pe postul român de televiziune, Antena 1.

Concurenți

Cei 21 de concurenți vor fi împărțiți în două echipe, roșie și albastră, în funcție de sex.

Ordinea temei de deschidere: 
Ordinea dish-ului semnăturii: Tavi, Flori, Sorin, Mihaela, Vali, Kinga, Ovidiu, Andreea, Valentin, Denis, Radu, Angi, Ștefan, Flavia, Dany, Elena, Augustin, Claudia, Cătălin și Gabriela

Evoluția concurenților 
În fiecare săptămână, cel mai bun membru al echipei pierzătoare, trebuie să-și nominalizeze doi colegi pe care nu și-l mai dorește în concurs. De asemenea chefii pot face nominalizări. Unul dintre concurenții nominalizați va fi eliminat.

 Cuvinte cheie
CÂȘTIG = Concurentul a câștigat proba.
PIER = Concurentul a pierdut proba.
NOM = Concurentul a fost nominalizat pentru eliminare.
ELIM = Concurentul a fost eliminat.
BLNV = Concurentul a renunțat din motive de sănătate.

 Culori cheie
 Concurentul a fost nominalizat.
 Concurentul a fost eliminat după nominalizare.
 Concurentul a fost eliminat după nominalizarea lui Chef Florin.
 Concurentul a fost spitalizat, iar apoi s-a retras din competiție.
 Concurentul a câștigat Hell's Kitchen - Iadul Bucătarilor
 Concurentul a fost pe Locul 2

Episoade
Fiecare episod conține o probă cu recompensă, un service și o eliminare.

Sezonul 1

Note 

Seriale românești